Pimba peut faire référence à :
 Pimba, un genre musical portugais
 Pimba, une commune des Comores
 Un nom de famille notamment porté par Gabriel Pimba (né en 1990), joueur de football brésilien